

Astronomia
22583 Metzler, asteroide della fascia principale

Aziende
Metzler Bank, banca privata tedesca
Metzler Orgelbau, produttore di organi svizzero
Metzler Verlag, casa editrice tedesca
Sammlung Metzler, collana di libri della suddetta casa editrice

Persone
Jim Metzler, attore statunitense
Léon Metzler, calciatore lussemburghese
Kurt Laurenz Metzler, scultore svizzero
Ruth Metzler-Arnold, politica svizzera